Erik Jørgensen har flere betydninger:

 Erik Jørgensen (atlet)
 Erik Jørgensen (bokser)
 Erik Jørgensen (komponist)
 Erik Jørgensen (møbelarkitekt)
 Erik Jørgensen (kunstmaler) (1929-2019), dansk autodidakt kunstmaler